Da calciatore vinse un campionato sovietico, 2 Coppe dell'URSS e una Supercoppa dell'URSS con la Dinamo Mosca. Conta 8 presenze e 2 reti con la Nazionale sovietica.

Da allenatore ha vinto quattro campionati russi, il primo con lo  nel 1995 e gli altri con il . Con il CSKA si è aggiudicato inoltre tre Coppe e due Supercoppe di Russia e la Coppa UEFA nel 2005.

Carriera

Palmarès

Giocatore

Club

Dinamo Mosca: 1984

Nazionale

Individuale
Capocannoniere della Coppa delle Coppe: 1
1984-1985 (5 gol)

Allenatore

Club

Competizioni nazionali

Spartak-Alanija Vladikavkaz: 1995
CSKA Mosca: 2003, 2005, 2006

CSKA Mosca: 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008

CSKA Mosca: 2006, 2007, 2014

Dinamo Kiev: 2009

Competizioni internazionali

CSKA Mosca: 2004-2005

Individuale
Allenatore dell'anno UEFA: 1
2004-2005

Onorificenze

Opere

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Allenatori di calcio russi
Allenatori di calcio vincitori della Coppa UEFA
Calciatori della Nazionale sovietica
Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per l'Unione Sovietica